Phillipsiellaceae är en familj av svampar. Phillipsiellaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phillipsiellaceae